Билино — название населённых пунктов:

Польша 
 Билино — село в Плоцком повяте  Мазовецкого воеводства.

Россия 
 Билино — деревня в Сокольском районе Вологодской области (ОКАТО 19 238 852 005).
 Билино — деревня в Сокольском районе Вологодской области (ОКАТО 19 238 852 006).
 Билино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Билино Поле